Феокти́стов (Феокти́стова) — русская фамилия, произошедшая от имени Феоктист.

Известные носители 
 
 Феоктистов, Алексей Петрович (1923—1952) — Герой Советского Союза.
 
 Феоктистов, Виталий Фёдорович (1930—2005) — российский учёный, историк философии.
 Феоктистов, Владимир Викторович (1945—2004) — советский и российский криминальный авторитет.
 Феоктистов, Герман Николаевич (1939—2010) — советский футболист.
 Феоктистов, Дмитрий Валерьевич (род. 1967) — российский дипломат.
 Феоктистов, Евгений Михайлович (1828—1898) — русский писатель, главный цензор России (1883—1896).
 Феоктистов, Егор Николаевич (род. 1993) — российский волейболист.
 
 Феоктистов, Лев Петрович (1928—2002) — советский физик.
 Феоктистов, Никита Дмитриевич (род. 1990) — белорусский хоккеист, нападающий.
 Феоктистов, Олег Владимирович (род. 1964) — генерал ФСБ.
 
 Феоктистов, Станислав Александрович (род. 1965) — советский и российский футболист.

Феоктистова 
 Феоктистова, Валентина Александровна (1930—2004) — советский и российский тифлопедагог.
 Феоктистова, Екатерина Алексеевна (1915—1987) — советский учёный-исследователь .

Другое 
 Феоктистов — лунный кратер.